Esistono più comuni francesi con questo nome

 Subligny – Cher
 Subligny – Manica
 Subligny – Yonne